Rockefeller puede referirse a:

 la familia Rockefeller.
 David Rockefeller.
 John D. Rockefeller.
 William Rockefeller.
 Nelson A. Rockefeller.
 Michael C. Rockefeller.
 Universidad Rockefeller.
 Fundación Rockefeller.
 Rockefeller Center.

 el cuervo Rockefeller, muñeco del ventrílocuo español José Luis Moreno.